Клем:
 Клем, Виллиам (род. 2004) — датский футболист.
 Клем, Джон Линкольн — один из самых молодых солдат, участвовавших в Гражданской войне США, и самый молодой унтер-офицер в военной истории Соединённых Штатов.
 Клем, Митч — американский автор комиксов.
 Клем — персонаж книг А. М. Волкова.